Кубок Угорщини з футболу 2007–2008 — 68-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул втретє здобув Дебрецен.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 вересня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 вересня 2007

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|23 жовтня/7 листопада 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|24 жовтня/6 листопада 2007

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|24 жовтня/7 листопада 2007

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|18/25 березня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|19/25 березня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|19/27 березня 2008

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|1/9 квітня 2008

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|2/8 квітня 2008

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|28 травня/4 червня 2008

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Угорщини на soccerway 
 Кубок Угорщини на rsssf 

2007—2008
Угорщина
Угорщина
2007 в угорському спорті
2008 в угорському спорті